Солнечного́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Солнечногорская улица — улица в Калининграде.
 Солнечногорская улица — улица в Москве.

Украина 
 Солнечногорская улица — улица в Днепре.
 Солнечногорская улица — улица в Донецке.
 Солнечногорская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Солнечногорский проезд (Москва)

Улицы, названные в честь городов